Lutherion I — двойной студийный альбом немецкой готик-метал-группы Garden Of Delight, вышедший в 2005 году на лейбле Trisol, первая часть музыкальной трилогии Lutherion.

Артауд оказался практически единственным автором альбома, написав тексты, музыку, спродюсировав, смикшировав и записав диск собственноручно (лишь гитарные партии были записаны на другой студии Нильсом Хербигом).

Об альбоме 
Lutherion I стал первым в трилогии и обозначил окончательный переход Garden Of Delight к готик-металу с электронным уклоном. Вошедшие в альбом песни, вероятно, наиболее агрессивны и тяжелы по звучанию из всех работ группы.

Название альбома и всей трилогии образовано сложением слов «Martin Luther» и «Therion» (греч. «чудовище», «зверь», эвфемизм для обозначения Антихриста). Тексты насыщены оккультными мотивами, в частности, отсылками к сатанизму и дьяволопоклонничеству; в то же время присутствуют элементы философской лирики.

В песне Black Mass использован семпл, воспроизводящий речь главы дьяволопоклонников во время совершения «Чёрной мессы» из фильма Романа Полански «Девятые врата».

Альбом стал наиболее коммерчески успешным продуктом Garden Of Delight и получил множество хвалебных отзывов.

Список композиций 
Все тексты и вся музыка: Артауд Сет. В записи альбома не принимал участие один из участников Garden Of Delight — Майк Йорк.
CD 1
 «Stigmata (Nailed)» — 4:26
 «Bleak Horizon» — 4:27
 «The Sinners» — 4:03
 «Immortality» — 3:57
 «Black Mass (Therion)» — 4:04
 «First Confession» — 1:14
 «Confession (Sanctified)» — 4:11
 «Necronaut» — 6:32
 «Redemptoris Mater» — 4:01
 «23rd Revelation» — 5:13

CD 2
 «Stigmata (Edit)» — 3:40
 «Alice (Sisters of Mercy cover)» — 3:20
 «Stigmata (Wounded)» — 3:53
 «Bleak Horizon (Edit)» — 4:03
 «Levitation 2005» — 3:39
 «Bleak Horizon (Darker)» — 4:31
 «Confession (Edit)» — 4:09
 «Northern Skies 2005» — 5:58
 «Confession (Exorcized)» — 8:05
 «Black Mass (Edit)» — 3:59
 «Black Mass (Luther Mix)» — 4:13
 «The Mass» — 4:03

Треки со второго диска — в основном би-сайды.

Участники записи 
 Артауд Сет — вокал
 Нильс Хербиг — гитара
 Ява Сет — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Garden Of Delight